Футбольна ліга в сезоні 1988/89 — 90-й сезон Футбольної ліги Англії. У чемпіонаті брали участь 20 клуби. Чемпіоном Англії за підсумками сезону став «Арсенал», це вже дев'ятий трофей лондонського клубу, який обіграв головного конкурента за титул «Ліверпуль» на «Енфілді» 2:0. «Тоттенгем Готспур» Террі Венейблза в який власники вклали чималі кошти посів лише шосте місце. Алекс Фергюсон продовжував розбудову «Манчестер Юнайтед».

Підсумкові турнірні таблиці

Перший дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Другий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Примітки: 
Фінал

|}

Третій дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Четвертий дивізіон Футбольної ліги 

 І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; ЗМ = Забиті голи; ПМ = Пропущені голи; Різ = Різниця; О = Очки
Примітки:

Результати

Плей-оф 
Півфінали

|}
Фінал

|}

Посилання 
 rsssf.com 

Англія
Англія
Футбольна ліга